Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute à Amelia Island du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Reid, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ilana Kloss et Linky Boshoff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1976
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en avril 1976
Tennis en mai 1976